Тейде ():
 Тейде — вулкан в Испании.
 Тейде — национальный парк в Испании.
 Сантьяго-дель-Тейде — муниципалитет в Испании.
 Обсерватория Тейде — обсерватория в Испании.
 Тейде 1 — астрономический объект, коричневый карлик.